Чортополох — народна назва колючого бур'яну (будяків, осоту, татарнику тощо).

Твори 
 «Чортополох» — фільм 1927 року українського кінорежисера Павла Долини.
 «Чортополох» — фільм 1927 року в жанрі «дзідайґекі» японського кінорежисера Кінугаса Тейноске.
 «Чортополох» — фільм 1987 року.
 «Чортополох» — пісня Євгена Рибчинського з репертуару Таїсії Повалій і Олександра Малініна.
 «Чортополох» — книга Переца Маркіша.
 «Чортополох» — сатирично-гумористичний додаток (1936—1937; редактор Орест Масикевич) до тижневика «Самостійність».
 «Чортополох» — збірка усмішок Григорія Мельника.

Інше 
 Чортополох — символ Шотландії, зображений на монетах.
 «Чортополох» — перший івано-франківський клуб історичної реконструкції.